Тетрагидридоалюминат — неорганическое соединение, комплексный смешанный гидрид алюминия:

 Тетрагидридоалюминат калия 
 Тетрагидридоалюминат натрия 
 Тетрагидридоалюминат цезия